Banki kan syfta på följande platser:

Bulgarien 
1 Bankya, ort, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina,

Indien 
2 Bānki (ort), Odisha, Cuttack, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar